Савинешти има више значења:

 Савинешти (Појана Тејулуј), насеље у округу Њамц у Румунији
 Савинешти (Савинешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Савинешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији